Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1992 var det 56:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF. Mästerskapet avgjordes i fyra divisioner som A-, B-, C1- och C2-VM. De fyra turneringarna avgjordes som följer:

A-VM i Prag och Bratislava, Tjeckoslovakien under perioden 28 april–10 maj 1992.
B-VM i Klagenfurt och Villach, Österrike under perioden 2–12 april 1992.
C1-VM i Humberside, Storbritannien under perioden 18–24 mars 1992.
C2-VM i Johannesburg, Sydafrika under perioden 21–28 mars 1992.

Totalt var det 32 landslag anmälda till detta VM – ett nytt rekord för VM i ishockey.

Spelformat
Detta år genomfördes ett antal förändringar i spelformen. För första gången sedan 1976 spelades VM ett olympiskt år. Anledningen till att införa detta igen låg på det ekonomiska planet så att International Ice Hockey Federation kunde finna mer inkomster. Vidare avgjordes A-VM med 12 lag. Bakom detta beslut låg också finansiella grunder, då man ville förhindra att Tyskland skulle ramla ur A-gruppen. Spelordningen förändrades i A-gruppen så man införde en inledande omgång uppdelad i två grupper om 6 lag. De fyra bäst placerade lagen ur respektive grupp, åtta lag, gick vidare till en utslagningsturnering som inleddes med kvartsfinal, semifinal och avslutades i en direkt avgörande final. De två lagen som placerade sig på den sista platsen i respektive grupp spelade en avgörande match om nedflyttning till B-gruppen. Nytt från detta år var också att ingen europamästare längre utsågs. Sedan 1910 hade traditionen att utse en europeisk mästare pågått. Fram till 1933 i egen turnering, förutom 1910 också 1928, 1930 och 1931, men därefter som en del av VM-turneringen, men som efter 1991 års turnering upphörde.

Nymodigheter infördes också i C-gruppen. Ett mål med utökningen av A-gruppen var att C-gruppen i förlängningen skulle fungera som en väntelista innan man kom in i riktigt VM-spel. Men oväntat många lag ville in i ishockeyfamiljen detta år. Nya lag som ville in var Israel, Luxemburg, Grekland och Turkiet, tillsammans med Sydafrika som deltog i VM under 1960-talet. Detta gjorde att IIHF införde D-gruppen igen, dock med förändringen att man namngav den som C2. Den ursprungliga C-gruppen kallades för C1. Bägge grupperna genomfördes med sex lag var. I C1-gruppen ingick de fem lag som spelade i C-gruppen föregående år, samt Australien. I C2-gruppen placerades de fyra nykomlingarna i VM, tillsammans med Sydafrika och Spanien.

De dramatiska förändringarna i Östeuropa hade följdverkningar på detta ishockey-VM. Under hösten 1991 föll Sovjetunionen samman i 12 stater. Innan dess hade de tre baltiska staterna utropat självständighet. Som ersättare till Sovjetunionen utsågs laget från den ryska federationen. Övriga lag från de nya staterna fick kvalificera sig i kommande VM.

Sverige, vars lag bestod av hela 16 debutanter, försvarade sin titel från VM 1991 och blev världsmästare för sjätte gången. Efter en synnerligen svag inledning, ökade svenskarna sin spelstyrka från kvartsfinalen och i finalspelet slog man sin ärkerival Finland med 5–2. Detta var Finlands första VM-medalj. Lagen från Ryssland och Kanada överraskade negativt och slutade femma respektive åtta, lagens sämsta placeringar någonsin. Tjeckoslovakien vann sin sista medalj som lag, nästa turnering deltog Tjeckien medan Slovakien fick starta med att kvala in i den lägsta divisionen. Schweiz uppnådde sitt bästa resultat sedan VM 1953 med en fjärdeplats.

A-VM

Inledande omgång 
De tolv deltagande länderna delades in i två grupper. De fyra bästa från varje grupp gick vidare till finalomgången. Det sämst placerade laget i respektive grupp spelade en avgörande match mot varandra för att avgöra nedflyttning till B-gruppen.

Matcherna spelades i Prag och Bratislava.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsomgång 
Det sämst placerade laget i respektive grupp spelade mot varandra för att avgöra vem som skulle flyttas ned till B-gruppen.

Polen flyttades ner i B-gruppen inför VM 1993 och ersattes av Österrike som flyttades upp från B-gruppen.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

B-VM 
B-världsmästerskapet spelades i Klagenfurt och Villach, Österrike. De åtta lagen spelade om en uppflyttningsplats till A-VM 1993 samt för att undvika nedflyttning till C-VM 1993.

Tabell

Matcher

C1-VM 

C1-världsmästerskapet spelades i Humberside i Storbritannien. De sex lagen spelade om uppflyttning till B-VM 1993. Övriga lag stannade kvar i C-gruppen inför VM 1993.

Tabell

Matcher

C2-VM 
C2-världsmästerskapet spelades i Johannesburg i Sydafrika. De sex lagen spelade om fortsatt spel i C-gruppen i VM 1993. De sämre lagen fick kvala.

Tabell

Matcher

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Tommy Söderström, Sverige
Back: Robert Svehla, Tjeckoslovakien
Forward: Jarkko Varvio, Finland

All star team 
Målvakt: Markus Ketterer, Finland
Backar: Frantisek Musil, Tjeckoslovakien; Timo Jutila, Finland
Forwards: Mats Sundin, Sverige; Peter Hrbek, Tjeckoslovakien; Jarkko Varvio, Finland

Källor
 Passion Hockey

Fotnoter

1992
Ishockeysäsongen 1991/1992
1992 i Storbritannien
1992 i Sydafrika
1992 i Tjeckoslovakien
1992 i Österrike
Ishockey i England
Internationella ishockeytävlingar i Sydafrika
Internationella ishockeytävlingar i Tjeckoslovakien
Internationella ishockeytävlingar i Österrike
Sportevenemang i Prag
Sportevenemang i Bratislava
Internationella ishockeytävlingar i Storbritannien
Sportevenemang i Österrike
Sportevenemang i England
Sportevenemang i Johannesburg
Prag under 1900-talet
Bratislava under 1900-talet
Johannesburg under 1900-talet